11-й чемпионат Армении по футболу 2002 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 12 клубов. Чемпионом во второй раз подряд стал «Пюник» (Ереван).

 
 «Карабах» (Ереван) переименован в «Лернаин Арцах» (Ереван).
 После завершения чемпионата «Бананц» (Ереван) и «Спартак» (Ереван) объединились в 1 клуб под названием «Бананц» (Ереван).
 В Первую лигу выбыл «Лори» (Ванадзор).
 В Премьер-лигу из Первой поднялся ФК «Армавир».

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2002
 Первая лига Армении по футболу 2002

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-лига 2002 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-лига 2002 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-лига 2002 
 national-football-teams: Армянская Премьер-лига 2002 

Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Армении в 2002 году
Чемпионат Армении по футболу